Bicycle může být:

 anglický výraz pro jízdní kolo
 Bicycle (hrací karty) – americká značka hracích karet
 Bicycle (píseň) – píseň Johna Calea z roku 2003